Nicolaas Calkoen (1666-1738), een Nederlands handelaar en lid van de Amsterdamse vroedschap
Nicolaas Calkoen (1753-1817), heer van Kortenhoef, een Amsterdams advocaat uit de familie Calkoen